Dacne är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre André Latreille 1796. Dacne ingår i familjen trädsvampbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trädsvampbaggar
Dacne